Cienfuegos ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Cienfuegos (Quirós), Parroquia in Spanien
 Cienfuegos (Stadt), Stadt in Kuba
 Provinz Cienfuegos, Provinz in Kuba
 Bistum Cienfuegos, Bistum auf Kuba

Cienfuegos ist der Familienname folgender Personen:

 
 Francisco Cienfuegos (* 1963), spanischer Lyriker 
 José Cienfuegos (1773–1825), spanische Gouverneur von Kuba

Cienfuegos steht für:
 Cienfuegos (Fußballauswahl), Fußballauswahl der Provinz Cienfuegos, Kuba
 Universidad de Cienfuegos, Universität in Cienfuegos, Kuba
 Cienfuegos press, Zeitschrift

Siehe auch:
 Camilo Cienfuegos (Begriffsklärung)